Das Herreneinzel der Wimbledon Championships 1920 war ein Tenniswettbewerb in London.

Bill Tilden errang den Titel mit einem Sieg in der Challenge Round über den Vorjahressieger Gerald Patterson.

Challenge Round

All-Comers-Wettbewerb

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Quelle 
 J. Barrett: Wimbledon: The Official History of the Championships. Harper Collins Publishers, London 2001, ISBN 978-0-00-711707-9, S. 284.

Herreneinzel
1920